Futbolnyj klub Krystal Cherson (ukrajinsky: Футбольний клуб «Кристал» Херсон) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Cherson.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Krystal s kapacitou 6 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1961 – FK Majak Cherson (Futbolnyj klub Majak Cherson)
 1963 – FK Stroitěl Cherson (Futbolnyj klub Stroitěl Cherson)
 1965 – FK Lokomotiv Cherson (Futbolnyj klub Lokomotiv Cherson)
 1976 – FK Kristall Cherson (Futbolnyj klub Kristall Cherson)
 1992 – FK Tavrija Cherson (Futbolnyj klub Tavrija Cherson)
 1995 – FK Vodnyk Cherson (Futbolnyj klub Vodnyk Cherson)
 1996 – FK Krystal Cherson (Futbolnyj klub Krystal Cherson)
 2000 – SK Cherson (Sportyvnyj klub Cherson)
 2003 – FK Krystal Cherson (Futbolnyj klub Krystal Cherson)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1961